Skeppholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skeppholmen, Borgå, 
 Skeppholmen, Lovisa,

Se även
Skeppsholmen (olika betydelser)
Skepparholmen

Robotskapade Finlandförgreningar